Ла Либертад Дос има више значења:

 Ла Либертад Дос (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Либертад Дос (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику